Pierre Lasserre ist der Name folgender Personen:

* Pierre Lasserre (Philosoph) (1867–1930), französischer Schriftsteller, Philosoph und Homme de lettres
 Pierre Lasserre (Biologe), französischer Meeresbiologe